Centre démocrate humaniste, een Franstalige Belgische politieke partij, thans Les Engagés geheten
 Partit dels Socialistes de Catalunya, een Catalaanse politieke partij
 Partido Social Cristão, een Braziliaanse politieke partij
 Primair scleroserende cholangitis, een chronische ontsteking aan de galwegen
 Partille SC, een Zweedse hockeyclub